Spajić je hrvatsko i srpsko prezime.

Osobe s prezimenom Spajić 
Hrvoje Spajić (rođ. 1973.), hrvatski povjesničar
Ljubiša Spajić (1926. – 2004.), jugoslavenski nogometaš i trener
Stjepan Spajić (1952. – 2004.), hrvatski poduzetnik
Svetlana Spajić (rođ. 1971.), srpska pjevačica

Izvori 

Hrvatska prezimena
Srpska prezimena